'Пагода диких гусей'  — назва двох найбільших пам'яток китайської архітектури, зведених із цегли в Чан'ань.

 Велика пагода диких гусей побудована в 652 році.
 Мала пагода диких гусей побудована в 707 —709 роках.

Пагоди
Культові споруди Китаю
Шеньсі